22. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 22. Armee (Rote Armee)
 22. Armee (Japanisches Kaiserreich)